Storm Sanders și Luisa Stefani au învins perechea Anna Danilina și Beatriz Haddad Maia în finală, cu 7–6(7–4), 6–7(2–7), [10–8] câștigând titlul la dublu la Guadalajara Open 2022.

Acesta a fost prima dată când Guadalajara găzduiește un eveniment la nivel de WTA 1000.

Capi de serie 
Primele patru perechi intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
Main draw

2022
WTA Tour 2022